

Persone
 Carolyn Pickles – attrice britannica
 Christina Pickles – attrice inglese
 Vivian Pickles – attrice britannica

Televisione
 Mr. Pickles – serie televisiva animata statunitense

Altro
 Pickles – personaggio di One Piece